Ла Палма, Гранха има више значења:

 Ла Палма, Гранха (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма, Гранха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику